Pitangueiras ist der Name folgender Siedlungen in Brasilien:

 Pitangueiras (Paraná), Gemeinde im Bundesstaat Paraná 
 Pitangueiras (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro
 Pitangueiras (São Paulo), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo